Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Bronstein:

 USS Bronstein (DE-189), ein Geleitzerstörer der Cannon-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1945
 USS Bronstein (FF-1037), das Typschiff der Bronstein-Klasse, in Dienst von 1963 bis 1990

Bronstein